Die Snookerweltmeisterschaft 1969 (offiziell: 1969 Player’s No.6 World Snooker Championship) war ein Snookerturnier, das vom 18. November 1968 bis 22. März 1969 in der Victoria Hall in London stattfand.

Weltmeister wurde der Engländer John Spencer durch einen 37:24-Sieg im Finale gegen den Waliser Gary Owen. Titelverteidiger war John Pulman aus England, der im in Bolton ausgetragenen Viertelfinale gegen Spencer ausschied.

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

1969
Weltmeisterschaft
Billardturnier in London